Jannes Labuschagne (né en 1976), joueur sud-africain de rugby à XV
Nick Labuschagne (né en 1931), joueur anglais de rugby à XV
Samantha Labuschagne (née en 1999), nageuse sud-africaine